Le  Grand Prix moto du Portugal 2010 est la  et avant-dernière manche du championnat du monde de vitesse moto 2010. La compétition s'est déroulée du 29 au 31 octobre sur le circuit d'Estoril.

C'est la douzième édition du Grand Prix moto du Portugal.

Résultat des MotoGP

Résultat des Moto2

Résultat des  
La course est arrêtée au drapeau rouge après 7 tours en raison de la pluie. Un nouveau départ a ensuite été donné pour 9 tours, la grille de départ étant déterminée en fonction de l'ordre des pilotes avant la suspension. La deuxième partie de la course a déterminé le résultat final.

Liens externes 
 Site officiel de MotoGP

Grand Prix moto du Portugal
Portugal
Sport en octobre 2010
Sport au Portugal en 2010